Футбольные клубы, носящие название «Америка»:

В Бразилии:
 Америка (футбольный клуб, Рио-де-Жанейро)
 Америка Минейро, из Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс — 3-й клуб штата, выступает в Серии A.
 Америка Натал, из Натал, штат Риу-Гранди-ду-Норти — один из двух грандов своего штата, клуб Серии D.
 Америка (футбольный клуб, Манаус), из Манаус, штата Амазонас
Прочие бразильские клубы «Америка» (надо перевести):
 América Futebol Clube (SE) из города Проприя, штат Сержипи
 América Foot-Ball Club (PR) из Curitiba
 América Football Club (CE) из Fortaleza
 América Futebol Clube (AC) из Rio Branco
 América Futebol Clube (AL) из São Luís do Quitunde
 América Futebol Clube (Vitória) из Vitória
 América Futebol Clube (GO) из Morrinhos
 América Futebol Clube (Teófilo Otoni) из Teófilo Otoni
 América Futebol Clube (Caaporã) из Caaporã
 América Futebol Clube (PE) из Paulista
 América Futebol Clube (Três Rios) из Três Rios
 América Futebol Clube (SC) из Joinville
 América Futebol Clube (SP) из São José do Rio Preto

В Колумбии:
 Америка (футбольный клуб, Кали) — один из самых титулованных клубов Колумбии

В Мексике:
 Америка (футбольный клуб, Мехико) — один из самых титулованных клубов Мексики

В Никарагуа:
 Америка (футбольный клуб, Манагуа) — футбольный клуб из Манагуа

В Эквадоре:
América de Manta — футбольный клуб из Манта
América de Quito — футбольный клуб из Кито